PSF est un sigle composé des trois lettres P, S et F, qui signifie :
 Parti social français, un parti politique français de droite (1936-1940),
 , deux partis politiques français de gauche,
 Paysage sanitaire français, 
 Pharmaciens sans frontières, une ONG française,
 Patrimoine sans frontières, une ONG française,
 Piste en sable fibré, piste sur laquelle peuvent évoluer les chevaux de courses,
 Ponction de Sang Fœtal (cordocentèse), un des moyens invasifs de diagnostic prénatal,
 Professionnel du secteur financier, une profession surveillée du secteur financier à Luxembourg ;
et aussi, en anglais :
 Point Spread Function, traduisible (mais peu utilisé) par Fonction d'étalement du point,
 PsF : Progressive segmented frame, méthode de traitement de vidéo haute définition (HD),
 Protein Segment Finder, un site bio-informatique,
 P.S.F. Records, un label de musique japonais,
 psf, une unité de pression (pound per square foot),
 Python Software Foundation, une association de promotion, défense et développement du langage Python,
 PSF, Pacific Salmon Forum, organisme de recherche pour la sauvegarde des saumons sauvages et l'établissement de meilleures pratiques en salmoniculture.